В финале  Се Шувэй и  Пэн Шуай со счётом 6-3, 6-1 обыграли  Аллу Кудрявцеву и  Екатерину Макарову.

Прошлогодние победители - Анабель Медина Гарригес и Каролина Возняцки.

Анабель Медина Гарригес в паре с Вирхинией Руано Паскуаль проиграли во втором круге Анастасии Павлюченковой и Янине Викмайер, а Каролина не участвовала в этом турнире.

Сеянные 
Четыре первых сеянных пары начинают турнир со второго круга.

 Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
 Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Второй круг)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Второй раунд)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
 Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
 Ваня Кинг /  Надежда Петрова (Первый раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Лиза Реймонд ''(Четвертьфинал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Китая по теннису 2009